Кањада де Морено има више значења:

 Кањада де Морено (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада де Морено (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику